Хэмлин — фамилия. Известные носители:
 Хэмлин, Гарри (род. 1951) — американский актёр.
 Хэмлин, Дэнни — американский автогонщик.
 Хэмлин, Сайрус — американский миссионер в Османской империи. 
 Хэмлин, Фредерик — британский велогонщик.
 Хэмлин, Эрин — американская саночница.
 Хэмлин — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота, США.